:
 Red Line, film américain réalisé par  et sorti en 1995
 Redline (), film américain réalisé par Tibor Takács et sorti en 1997
 Red Lines, film documentaire sorti en 2014

Voir aussi 
 All Red Line